Charles Lewenhaupt kan syfta på:

* Charles Lewenhaupt (1881–1936), svensk greve, militär och tävlingsryttare
 Charles Adam Lewenhaupt (1760–1821), svensk greve och militär